Sophietje (single van Johnny Lion), een single van Johnny Lion uit 1965
 Sophietje (ep van Johnny Lion), een ep van Johnny Lion uit 1965
 Sophietje (De Vrolijke Vagebonden), een single van De Vrolijke Vagebonden uit 1985

Zie ook 
 Sophie (meisjesnaam)